Radio Carabineros de Chile es una estación radial chilena, ubicada en el 98.1 MHz del dial FM (desde el 28 de febrero de 2015) y desde sus inicios en el 820 kHz del dial AM de la ciudad de Santiago y también a través de su sitio en Internet; además de contar con señal en línea en la aplicación TuneIn Radio para teléfonos móviles. 

Es la emisora institucional perteneciente a la mencionada fuerza armada policial del país. Está dedicada a emitir programación musical popular y folclórica chilena, combinada con información de tránsito al instante y consejos preventivos.

Historia 

A fines de la década de 1990, y producto de la gran congestión vial que Santiago ya presentaba por aquel entonces, se vio la necesidad de crear una emisora de esta índole, puesto que las radioemisoras comerciales especialmente las de formato noticioso, junto con la televisión abierta no siempre daban abasto para emitir información de carácter vial.

Es así como el día 24 de abril de 1997 y tres días antes del aniversario de la institución, a través del 820 kHz de la banda AM es fundada la emisora, comenzando con parte de la línea programática que mantiene hasta el día de hoy, emitiendo información de tránsito al instante y consejos preventivos, pero solo en ese entonces con programación musical de artistas nacionales, similar a la parrilla musical de radios Uno y La Perla del Dial AM, esta se componía de artistas populares durante el día, mientras que a mediodía y a medianoche se emitía solo folclor, excepto las noches de viernes y sábado donde se abocaban solo al género tropical. 

El 1 de septiembre de 2008, a poco más de 11 años de su lanzamiento, la emisora sufre una importante reestructuración, se incorporan nuevos espacios a la programación como por ejemplo renovando el noticiero de tránsito de hora punta al cual se le incorporó música durante su emisión, cosa que desde la fundación de la emisora era totalmente imposible. Asimismo, se mejora la señal de internet (con calidad FM), así como también, se rompe una tradición de más de una década, puesto que la emisora, incorpora artistas extranjeros a su programación musical, eso sí, manteniendo la tradición de que a mediodía y a medianoche se emita solo folclor, excepto las noches de viernes y sábado, donde la programación está dedicada solo al género tropical. 

En 2011 esta programación vuelve a ser modificada, al ser creados nuevos espacios, se eliminan algunos fundados en la primera reestructuración, ese mismo año, la radio se incorpora a la aplicación TuneIn Radio para teléfonos móviles.

El día 28 de febrero de 2015, la emisora estrenó su señal en la Frecuencia modulada, a través del 98.1 MHz, con una marcha blanca emitiendo solo playlist musical, nuevas continuidades y consejos preventivos con una renovada y moderna imagen corporativa, llamada Carabineros de Chile-Radio. La programación habitual de la emisora, se retomó a las 00:00 horas del día 2 de marzo con el tradicional programa folclórico Compartiendo Chile.

Equipo 
Por ser una emisora netamente institucional, esta cuenta con locutores y voces de radios comerciales, algunos de ellos muy reconocidos en la radiodifusión chilena, además de tener en sus filas a periodistas -cuatro mujeres y un hombre- que se encargan del Área de Prensa.

 Christian Gordon Díaz (ex radios Trasandina de Los Andes, Agricultura, San Cristóbal FM, Nacional de Chile, Pudahuel, Aurora, Chilena, Para Ti y El Conquistador de Santiago, también ex Canal 13,  Mega, La Red ,Telecanal y Teletrak TV; También en radios X FM de La Serena,Festival de Viña del Mar y Valdivia, Imaginación FM de Salamanca y Radio Para Ti de Puerto Montt).
 Nelson Céspedes (ex Radio Portales de Santiago)
 Héctor Andreo Jara (ex radios Carolina FM, Portales, Viva FM, Zero FM)
 Gladys Cárdenas (ex Emisoras Chilenas Tricolor de Osorno y Minería de Santiago)
 Mauricio Carvajal (ex Radio Minería y RadioBus, también ex Mega)
 Bernardo Salazar (ex radios Santiago de Santiago, Progreso y Manantial de Talagante)
 Gabriela Garrido (periodista) 
Felipe Valdivia (Periodista)
Carola Ibacache (Periodista)
Claudia Tapia (Editora - Periodista)
 
Claudio Gonzalez (Técnico en sonido)
Juan Gonzalez (Técnico en Sonido)

Eslóganes 
 (2008-2015): Radio Carabineros de Chile: ¡La voz del servicio público!
 (2015-2018): Carabineros de Chile-Radio, para llegar a sus destinos: ¡su compañía!
 (2018-presente): Carabineros de Chile-Radio, más cerca de ti
 (2019 Aniversario 22): Carabineros de Chile-Radio, 22 años junto a ti
 (2020 Aniversario 23): Carabineros de Chile-Radio, 23 años en su preventiva compañía
 (2021 Aniversario 24): Carabineros de Chile-Radio, 24 años en tus oídos y compañía

Enlaces externos 
 

Carabineros de Chile
Carabineros de Chile
Emisoras de radio fundadas en 1997